Saksala peut signifier:

Toponymes

Saksala, Quartier de Kotka
Saksala, Quartier de Lahti
Saksala, Quartier de Mikkeli
Saksala, Village de Nousiainen
Saksala, Village de Porvoo

Patronymes
 Antero Saksala (1948), politicien
 Harri Saksala (1948), musicien